Danske flyvepladser godkendes i Danmark af Trafikstyrelsen.

Der skelnes generelt mellem offentlige og private flyvepladser.

I tabellen herunder er udgangspunktet, at flyvepladser der anvendes til fast kommerciel ruteflyvning, kategoriseres som lufthavne, mens ubetjente flyvepladser og private flyvepladser kategoriseres som almene flyvepladser. Militære flyvepladser er angivet under flyvestation.

HEMS er en  forkortelse for Helicopter Emergency Medical Services som anvendes om helikopterdæk til akutmedicinske formål.

Tabellen er baseret på publikationen GEN 2.4 Location Indicators AMDT 26 MAR 21 EK_GEN_2_4_en.pdf fra AIP Denmark udgivet af Naviair med rettelser.

Noter 

 
Lister over lufthavne
Lufthavne